Les compétitions d'escrime des Jeux méditerranéens de 2009 se sont déroulées au Palais des Sports Santa Maria de Pineto, du 28 au 30 juin 2009.

Épreuves au programme

Il y a 4 épreuves au programme, fleuret féminin, épée masculine et féminine et sabre féminin. Ce sont uniquement des épreuves individuelles.

Participants
Seulement quarante-trois tireurs et tireuses de neuf nations ont participé à ces Jeux méditerranéens : 
  (pays hôte), 8 tireurs
 , 1 tireur
 , 2 tireurs
 , 8 tireurs
 , 8 tireurs
 , 1 tireur
 , 2 tireurs
 , 1 tireur
 , 3 tireurs
 , 8 tireurs

Résultats

Sabre féminin

Fleuret féminin

Épée féminine

Épée masculine

Tableau des médailles

Liens externes
 Site officiel des jeux méditerranéens

2009
Jeux méditerranéens de 2009
Jeux mediterraneens 2009
Jeux mediterraneens